Osoby o tym nazwisku:
 Bertalan Farkas – węgierski wojskowy
 Corey Farkas – amerykański zapaśnik
 Hunor Farkas – rumuński skoczek narciarski
 János Farkas – węgierski piłkarz
 Patrick Farkas – austriacki piłkarz
 Zoltán Farkas – węgierski muzyk
 Zoltán Farkas – węgierski piłkarz